George Wamala Katumba (?–?) ugandai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1969-ben vizsgázott. Lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1984-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1978-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1984-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Afrikai nemzetek kupája 
Az 1984-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB partbíróként vette igénybe szolgálatát. A kor elvárása szerint a játékvezetők partbírói szolgálatot is végeztek. A tornán a legjobb partbírónak választották.

Források 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
Feltehetően élő személyek
A 20. században született személyek